Decticus är ett släkte av insekter som beskrevs av Jean Guillaume Audinet Serville 1831. Decticus ingår i familjen vårtbitare. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Vårtbitare
Decticus